Audi A8 je automobil iz gornje klase njemačke marke Audi i proizvodi se od 1994. godine.

Proizvodnja 
 1994. do 1999.: Audi A8 Tip D2/4D
 1999. do 2001.: Audi A8 Tip D2/4D Facelifting 1
 2001. do 2002.: Audi A8 Tip D2/4D Facelifting 2 

 2002. do 2005.: Audi A8 Tip D3/4E
 2005. do 2007.: Audi A8 Tip D3/4E Facelifting 1
 2007. do 2010.: Audi A8 Tip D3/4E Facelifting 2 

 Od 2009./2010.: Audi A8 Tip D4/4H

Audi A8 D2 

Prva generacija, model D2, se proizvodio od 1994. – 2003. godine. Prvi facelifting je bio 1999. godine, a drugi facelifting 2001. godine.

Motori 
Benzin

Dieselov motor

Audi A8 D3 

Druga generacija Audija A8 se proizvodi od 2003. godine. Prvi facelifting je bio 2005. godine, a drugi facelifting je od 2007. godine.

Motori 
Benzin

Dieselov motor

Audi A8 D4 

Treća generacija Audija A8 se proizvodi od kraja 2009. godine.

Motori

Vanjske poveznice 

Audi Hrvatska 

A8
Luksuzni automobili